Nǐ hǎo, Chinese begroeting
 Ni Hao Group, Chinese handelsonderneming en horeca